Världsmästerskapen i bancykling 1901 avgjordes i Berlin, Tyskland 7-14 juli 1901.

Resultat

Proffs

Amatörer

Medaljligan

Källor

Externa länkar 
 World Championship Track Cycling  1893 to 1957

1901 i Tyskland
Sportevenemang i Berlin
Sportåret 1901